Ламия может означать:

 Ламия — персонаж в древнегреческой мифологии.
 (248) Ламия — астероид, названный в честь неё.
 Ламия Афинская — гетера, конкубина Деметрия I Полиоркета, мать Филы.
 Луций Элий Ламия Плавтий Элиан — римский политический деятель второй половины I века.
 Ламия (город) — город в Греции.
  — футбольный клуб из города Ламия, Греция.
 Ламия (дим) — община в Греции.
  — железнодорожная станция линии .
 Ламия (Lamia) — один из синонимов рода .
 Lamia — алма-атинская женская хард-н-хэви группа (1989—1995).

См. также 
 Ламийская война
 Лямии
 Первая битва при Ламии
 Вторая битва при Ламии